Турския език е роден за значителна част от населението на България. Според преброяването на населението през 2011 г. той е роден за 604 246 души, или 8.20 процента от населението на страната.

Преброявания на населението

Численост и дял 
Численост и дял на хората с роден език – турски, според преброяванията на населението през годините:

Преброяване 2001 г.

Области 
Численост и дял на населението с роден език – турски, според преброяването на населението през 2001 г. (по области):

Преброяване 2011 г.

Етнически групи 
Хора които определят за свой роден език – турски, според преброяването на населението през 2011 г., подредени по численост (по етнически групи):

Източници 

Езици в България